Heldsberg kann folgendes bedeuten:
 Heldsberg (Berg), ein 496 m hoher Berg im Süden der Gemeinde St. Margrethen, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Burg Heldsberg, eine im Jahre 1271 auf dem Heldsberg errichtete Burg, die 1405 von den Appenzellern zerstört wurde
 Festung Heldsberg, eine ehemalige Festung, heute Festungsmuseum bei St. Margrethen, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Theatergruppe Heldsberg, ein im Jahre 2000 gegründeter Verein in St. Margrethen, Kanton St. Gallen, Schweiz